Guestia kan syfta på:

 Guestia (fjäril) – ett släkte av fjärilar
 Guestia (svampar) – ett släkte av svampar